Grabrovec steht für:

 Grabrovec (Slowenien), ein Ort der Gemeinde Metlika in Slowenien
 Grabrovec (Kroatien), ein Ort der Gemeinde Zabok in Kroatien

Grabrovec ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Grabrovec (* 1959), slowenischer Künstler